Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 2005/06 war die 60. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren Borussia Freialdenhoven nach fünf Spielzeiten und der SC Fortuna Köln nach 38 Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die beiden Aufsteiger BC Berrenrath (Rückkehr nach 18 Jahren) und Westwacht Aachen (Wiederaufstieg nach acht Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum fünften Mal die SSG 09 Bergisch Gladbach, die damit nach zwei Spielzeiten in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Westwacht Aachen verließ die Verbandsliga nach einer Saison wieder, der SC Renault Brühl nach neun Jahren, der FV Bad Honnef 29 nach seinem Aufstieg und Germania Teveren nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2005
Fußballsaison 2005/06